Bruce Palmer (bassist) (1946-2004), een Amerikaans bassist van onder meer The Mynah Birds en Buffalo Springfield
 Bruce Palmer (basketbalcoach), een Amerikaans basketbalcoach
 Bruce Palmer (generaal), Bruce Palmer junior (1913-2000), een Amerikaans generaal, sinds 1972 Army Chief of Staff